Аудни Бёдварссон (; ) — исландское имя, где первое слово — личное имя, второе — отчество. Известные полные тёзки:
 Аудни Бёдварссон (1713—1776) — исландский поэт.
 Аудни Бёдварссон (1818—1889) — исландский священник, пробст и депутат Национального собрания.
 Аудни Бёдварссон (1888—1977) — исландский фотограф.
 Аудни Бёдварссон (1924—1992) — исландский лингвист и лексикограф.